Sherman Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Sherman Airport (Iowa)
 Sherman Airport (Massachusetts)
 Sherman Airport (Texas)